Васюк:
 Васюк, Илья Акимович (1919—1969) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Васюк, Николай Иванович (1922—2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Васюк, Юрий Борисович (род. 1975) — белорусский футболист.